Le Monte-Carlo Squash Classic 2009 est l'édition 2009 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 8 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 20 et il est doté de  de prix.

Laura Massaro défend victorieusement son titre de l’année précédente en s'imposant face à Madeline Perry 11-5, 11-9, 11-13, 2-11, 11- ().

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site Sitesquash 

2009
Squash en 2009
Sport à Monaco en 2009
Sport en décembre 2009